Pinkert ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Pinkert (1847–?), deutscher Textilfabrikant und Politiker, Gründer des antisemitischen Deutschen Reformvereins
 Ernst Pinkert (1844–1909), deutscher Gastwirt und Gründer des Leipziger Zoos
 Stephan Pinkert (* 1966), deutscher Soziologe und Autor

Siehe auch:
 Pinckert